Die Ranji Trophy 2019/20 war die 86. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und wurde vom 9. Dezember 2019 bis zum 13. März 2019 ausgetragen. Gewinner war Saurashtra, die sich im Finale durch ein besseres Ergebnis im ersten Innings gegen Bengal durchsetzen konnten.

Format 
Die Mannschaften spielten in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Die Gruppen A und B hatten jeweils neun Mannschaften, Gruppe C und die Plate Group hatten zehn. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 6 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 3 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es drei Punkte für einen Sieg, und jeweils einen Punkt im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage. Einen Bonuspunkt gibt es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Der Sieger der Plate Group steigt in die Gruppe C auf, während die ersten beiden Mannschaften aus Gruppe C in die Gruppen A und B aufsteigen. An ihren Stellen kamen die zwei schlechtesten Mannschaften der Gruppen A und B, während der Zehnte aus Gruppe C in die Plate Group abstieg. Aus Gruppe A und B qualifizierten sich die besten fünf Mannschaften, aus Gruppe C die besten beiden Mannschaften, und der Sieger aus der Plate Group für das Viertelfinale. Von da aus wurde im KO-System der Sieger der Ranji Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.

Resultate

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Plate Group 
Tabelle

Play-offs

Viertelfinale 

Bengal qualifizierte sich auf Grund des Ergebnisses im ersten Innings für das Halbfinale.

Saurashtra qualifizierte sich auf Grund des Ergebnisses im ersten Innings für das Halbfinale.

Halbfinale

Finale 

Saurashtra gewann das Spiel auf Grund des Ergebnisses im ersten Innings.

Irani Cup 2019/20 
Der Irani Cup sollte zwischen dem Ranji-Trophy-Sieger, Saurashtra, und Rest of India-Auswahl im März 2020 ausgetragen werden. Jedoch musste das Spiel auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden und wurde dann vom 1. bis zum 5. Oktober 2022 ausgetragen. Dabei konnte sich dann Rest of India mit 8 Wickets durchsetzen.

Einzelnachweise 

2019 20
Indische Cricket-Saison 2019/20